Yigal Antebi ist der Name folgender Personen:

* Yigal Antebi (Diplomat), israelischer Diplomat 
 Yigal Antebi (Fußballspieler) (* 1974), israelischer Fußballspieler